Klebold ist der Familienname folgender Personen:
 Dylan Bennet Klebold (1981–1999), US-amerikanischer Amokläufer, siehe Amoklauf an der Columbine High School
 Sue Klebold (* 1949), US-amerikanische Autorin und soziale Aktivistin, Mutter von Dylan Klebold